Die letzte Patrouille ist der Titel folgender Werke:
 Die letzte Patrouille (1934) (The Lost Patrol), US-amerikanischer Kriegsfilm von John Ford (1934)
 Die letzte Patrouille (1953) (Cease Fire!), US-amerikanischer Kriegsfilm von Owen Crump (1953)